Селтер (, ) — английская фамилия.

Известные носители:
 Джен Селтер (Jen Selter) (род. 1993) — американская фитнес-модель.
 Карл Селтер (Karl Selter) (1898—1958) — эстонский политический деятель.

См. также 
 Селтер (хребет) (Selter (hills))
 Сельтерская вода (Selters)